Ludvig IV Bayraren (som tysk kung: Ludvig V), född 1 april 1282 i München, död 11 oktober 1347 i Fürstenfeldbruck, var hertig av Bayern från 1294, tysk-romersk kung från 1314 och tysk-romersk kejsare från 1328 till 1347.

Biografi
Ludvig var son till hertig Ludvig II av Bayern och Mechtild, dotter till kung Rudolf av Habsburg. Han uppfostrades i Wien, och anslöt sig tidigt till habsburgarna och bekämpade sin äldre bror Rudolf I av Bayern. Efter brytning med habsburgarna besegrade han dem i slaget vid Gammelsdorf 1313. 

Året därpå valdes Ludvig till tysk kung, medan en mindre del av kurfurstarna hyllade Fredrik av Österrike. Dubbelvalet ledde till inbördesstrider, tills Ludvig genom sin seger i slaget vid Mühldorf 1322 definitivt tryggade sin krona. Ludvig ingrep i den norditalienska politiken, kom i strid med påven och bannlystes 1324. 

1328 drog han till Rom och lät det romerska folket tilldela honom kejsarvärdigheten. Han vann dock inte något varaktigt stöd i Italien. I Tyskland hade han att kämpa mot påvligt sinnade länsfurstar. Som rival uppträdde Johan av Böhmen, senare dennes son Karl av Mähren. Medan en avgörande strid mot den sistnämnde hotade, dog plötsligt Ludvig 1347.

Ludvigs kamp med påven blev av stor betydelse för den medeltida statsteorin, då under hans beskydd de radikala konstitutionalisterna gick till angrepp mot den påvliga autokratin.

Ludvig IV dog av en hjärtattack under björnjakt.

Familj 
Gift 1) med Beatrix av Glogau

Barn:
 Ludvig V av Bayern (1315-1361), markgreve av Brandenburg, hertig av Bayern, greve av Tyrolen
 Stephan II av Bayern, född 1317

Gift 2) med Margareta II av Hainault

Barn:
 Ludvig VI av Bayern (1328/1330-1365), hertig av Bayern, markgreve av Brandenburg
 Vilhelm I av Bayern, (Vilhelm V av Holland) född 1332
 Albrecht av Holland och Bayern, född 1336
 Beatrix av Bayern (1344-1359), gift med kung Erik Magnusson av Sverige (död 1359)
 Otto V av Bayern, markgreve av Brandenburg, född 1346
 Agnes av Bayern

Referenser

Noter

Externa länkar

Födda 1282
Avlidna 1347
Tysk-romerska kejsare
Hertigar av Bayern
Huset Wittelsbach
Män
Personer i Tyskland under 1300-talet